Wroughton se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 R. C. Wroughton
 Robert Charles Wroughton